Spinosuchus (du grec « crocodile à épines ») est un genre éteint de reptiles archosauromorphes allokotosauriens, qui a vécu au Trias supérieur (Carnien), en Amérique du Nord. Il est rattaché à la famille des Trilophosauridae.

Historique 
Ses restes fossiles sont très partiels. Il s'agit seulement de fragments de vertèbres mal conservés découverts dans la formation géologique de Dockum dans le comté de Crosby au Texas en 1921.

La pauvreté de ces fossiles a conduit à des hypothèses et spéculations variées sur son attribution taxonomique exacte :

En 1922, E. C. Case le décrit comme appartenant au genre Coelophysis sp., un dinosaure théropode ;

En 1927, Case confirme son attribution au genre Coelophysis sur la base de matériel fossile « supplémentaire » (fémur, ilium et base du crâne). Cependant ses nouveaux fossiles seront reconnus bien plus tard comme appartenant à d'autres animaux très différents, le fémur à un aétosaure, peut-être du genre Desmatosuchus, l'ilium à un dinosaure herrerasauridé, soit Chindesaurus, soit Caseosaurus, et le basicrâne à un saurischien, Postosuchus ;
 
Ce n'est qu'en 1932 que le paléontologue allemand Friedrich von Huene le considère comme un nouveau genre, un dinosaure théropode Coelophysoidea, en dédiant le nom spécifique caseanus à E. C. Case ;

Dans les années 1970-1980, cependant, l'animal n'est plus considéré comme un dinosaure ;

En 1998, A. P. Hunt et ses collègues le considèrent comme un théropode au vu des dépressions des centra de ses vertèbres, ils en font un herrerasauridé possible ;

En 1999, H. R. Richards est le premier à lui trouver quelques ressemblances avec les Trilophosauridae ;

En 2009, Justin Spielmann et ses collègues redécrivent les restes fossiles de Spinosuchus eten concluent qu'il s'agit d'un archosauromorphe trilophosauridé proche du genre type Trilophosaurus ;

Cette analyse est validée en 2015 par S.J. Nesbitt et ses collègues.

Classification 
La phylogénie des Trilophosauridae au sein des Archosauromorpha a été révisée en 2015 par S.J. Nesbitt . Leur cladogramme ci-après montre la position de l'holotype de Spinosuchs casaneus ainsi que celle de "Trilophosaurus" jacobsi, qui appartient vraisemblablement à la même espèce, mais nécessite plus d'études. Les deux sont en groupe frère de Trilophosaurus buettneri :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Notes et références

Références 

Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Diapside du Trias supérieur
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Allokotosauria
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1932